

Єлизаветино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Єлизаветино — селище, Електростальський міський округ, Московська область
 Єлизаветино — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Єлизаветино — село, Читинський район, Забайкальський край

Див. також 
 Єлизаветине